Voorting ist der Familienname von

 Adri Voorting (1931–1961), niederländischer Radrennfahrer
 Gerrit Voorting (1923–2015), niederländischer Radrennfahrer